Żnin-Zachód (gmina)
 Żnin-Zachód (gromada)